Кодреску () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кодреску, Андрей (род. 1946) — американский писатель, журналист и переводчик, литературный критик и эссеист, выходец из Румынии.
 Кодреску, Теодор (1819— 1894) — молдавский и румынский писатель, переводчик, драматург.